Делемон:

 Делемон — город в швейцарском кантоне Юра.
 Делемон — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Делемон.